George Etherege (även Etheredge eller Etheridge) kan syfta på:

* George Etherege (före 1534–efter 1588), engelsk läkare och klassisk filolog 
 George Etherege (omkring 1636–1692) engelsk dramatiker